Il singolare del torneo di tennis Cairo Open 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Stefano Galvani che ha battuto in finale Albert Portas 2-6, 7-64, 6-1.

Teste di serie 

 Albert Montañés (quarti di finale)
 Albert Portas (finale)
 Željko Krajan (quarti di finale)
 Tomas Behrend (quarti di finale)

 Álex Calatrava (secondo turno)
 Stefano Galvani (Campione)
 Oliver Gross (quarti di finale)
 Filippo Volandri (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cairo Open 2002